

Skilanglauf Männer

Skilanglauf 17 km 

Datum: Freitag, 13. Februar 1931
Teilnehmer: 102 genannt (ursprünglich 100); mindestens 68 gestartet; 64/65 gewertet;

Quellen 
 Platserna 3-5 i Oberhof!, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 14. Februar 1931, s. 13

Dauerlauf 50 km 

Datum: Montag, 16. Februar 1931

Teilnehmer: 46 + 6 genannt; 26 gestartet; 23 gewertet;
Startnr. "0x": Spät genannt

Quellen 
 K. Lindberg bley tredje man i Oberhofs 50 km, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 17. Februar 1931, s. 13

Einzelnachweise 

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb